Survivors est le nom de deux séries télévisées :
 Survivors, série télévisée diffusée entre 1975 et 1977 ;
 Survivors, série télévisée diffusée en 2008, remake de la précédente.